Cheilodactylus — рід окунеподібних риб родини Джакасові (Cheilodactylidae).

Класифікація 
Рід містить 16 видів:
 Cheilodactylus ephippium McCulloch & Waite, 1916 
 Cheilodactylus fasciatus Lacépède, 1803 
 Cheilodactylus francisi C. P. Burridge, 2004 
 Cheilodactylus fuscus Castelnau, 1879 
 Cheilodactylus gibbosus J. Richardson, 1841 
 Cheilodactylus nigripes J. Richardson, 1850 
 Cheilodactylus pixi M. M. Smith, 1980 
 Cheilodactylus plessisi J. E. Randall, 1983 
 Cheilodactylus quadricornis Günther, 1860
 Cheilodactylus rubrolabiatus G. R. Allen & Heemstra, 1976
 Cheilodactylus spectabilis F. W. Hutton, 1872 
 Cheilodactylus variegatus Valenciennes, 1833 
 Cheilodactylus vestitus (Castelnau, 1879) 
 Cheilodactylus vittatus A. Garrett, 1864 
 Cheilodactylus zebra Döderlein (Ludwig Heinrich Philipp Döderlein), 1883 
 Cheilodactylus zonatus G. Cuvier, 1830

Примітки 

Джакасові
Роди риб